Antonios Tarabay (1911-1998) un moine et ermite maronite ;
 Jamie Tarabay (1975 -), un journaliste australien ;
 Nick E. Tarabay (1975 -), un acteur américano-libanais.